Qeqertakasik bezeichnet:
 Qeqertakasik (Insel, Akullinnguaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, bei Nivaaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Nunaleqqavik), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Saqqarliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Amitsuarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Isortuarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Kangiusaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Naluna), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Simiutarsuaq, östlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Simiutarsuaq, westlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Sungaasat Nunaat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Niaqunngunaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Sarfap Qeqertaa), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, bei Kangerluarsoruseq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Sulussugutip Kangerlua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Arsuutaa), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Neria), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertakasik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland